Луї Дюрей, Луї Едмон Дюрей (Дюре) (; 27 травня 1888, Париж — 3 липня 1979, Сен-Тропе) — французький композитор першої половини XX століття.
 Дюрей, Дюре́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта.